Niemcy:
 Berlin-Lankwitz – dzielnica Berlina
 Berlin-Lankwitz – przystanek kolejowy w Berlinie